Il doppio del Brașov Challenger 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

David Marrero e Daniel Muñoz de la Nava erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Pere Riba e Pablo Santos hanno battuto in finale Simone Vagnozzi e Uros Vico 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Pere Riba /  Pablo Santos (campioni)
 Simone Vagnozzi /  Uros Vico (finale)

 Cătălin Gârd /  Deniss Pavlovs (quarti di finale) 
 Karim Maamoun /  Artem Smyrnov (quarti di finale)

Tabellone

Note 

Brașov Challenger 2009